Beilic se poate referi la:

 Beilic, Buzău, sat din județul Buzău;
 Beilic, Călărași (azi Iezeru), sat din județul Buzău.